Leopoldsäule bezeichnet:

 Leopoldsäule (Frankfurt am Main), Ehrenmal für Leopold II. in Frankfurt am Main
 Leopoldsäule (Triest), Denkmal für Leopold I. in Triest